Britting ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Britting (* 1940), deutscher Ruderer
 Georg Britting (1891–1964), deutscher Dichter und Schriftsteller
 Walter Britting (1885–1946), deutscher Journalist und Lyriker